Soap est un mot anglais signifiant « savon ». Il peut désigner :

 Soap, ou soap opera, un genre de feuilleton quotidien anglo-saxon ;
 Soap, une série télévisée américaine de la fin des années 1970 au début des années 1980 ;
 Soap, un film américain sorti en 1925 ;
 Soap (En Soap), un film danois de Pernille Fischer Christensen sorti en 2006.
 Soap, une marque de chaussure de skateboard.
 Le lac Soap est un lac californien.

Voir aussi 
 SOAP, un acronyme informatique signifiant Simple object access protocol ; 
 S.O.A.P., un groupe de musique danois.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de titre